Herdehund kan syfta på olika typer av hundar:
Vall- och herdehundar i grupp 1 enligt FCI:s gruppindelning av hundraser; vallande herdehundar.
Stora herdehundar och bergshundar i grupp 2 enligt FCI:s gruppindelning; vaktande herdehundar.
Vallhundar som också vaktar; vallande herdehundar, se vallhund.
Boskapsvaktare som följer en herde; vaktande herdehundar, se boskapsvaktare.

Hundrastyper
Brukshundar
Djurskötsel